Korczewatka – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim
 Korczewatka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim